Pleasantville, 1998-ban készült amerikai fantasy dráma/vígjáték, melyet Gary Ross írt és rendezett
Pleasantville, település az USA Indiana államában
Pleasantville, település az USA Iowa államában
Pleasantville, település az USA New Jersey államában
Pleasantville, település az USA New York államában
Pleasantville, település az USA Ohio államában
Pleasantville, Pennsylvania
Pleasantville, település az USA Pennsylvania államának Bedford megyéjében
Pleasantville, település az USA Pennsylvania államának Berks megyéjében
Pleasantville, település az USA Pennsylvania államának Bucks megyéjében
Pleasantville, település az USA Pennsylvania államának Venango megyéjében
Pleasantville, település az USA Wisconsin államában